Palacio de la Exposición puede hacer referencia a:

 Palacio de la Exposición, palacio localizado en la ciudad de Quito DM, Ecuador.
 Palacio de la Exposición, palacio localizado en la ciudad de Lima, Perú.
 Palacio de la Exposición, palacio localizado en la ciudad de Valencia, España.